Rienäcker bzw. Rienaecker ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Rienäcker (* 1964), deutscher Maschinenbauer, Konstruktionstechniker und Hochschullehrer
 Botho von Rienäcker, Hauptfigur im Roman Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane; Baron und Offizier
 Gerd Rienäcker (1939–2018), deutscher Musikwissenschaftler
 Gustav Rienäcker (1861–1935), deutscher Maler
 Günther Rienäcker (1904–1989), deutscher Chemiker
 Johann August Rienäcker (1779–1859), deutscher evangelischer Geistlicher und Autor
 Sandra Rienäcker (* 1968), deutsche Malerin, Grafikerin und Zeichnerin
 Victor Rienaecker (1887–??), deutsch-britischer Kunsthistoriker, Sammler und Kurator
 Waldemar Rienäcker (1895–??), deutscher Unternehmer und Wehrwirtschaftsführer

Siehe auch:
 Rienecker